A Dinotópia – Küldetés a Rubin napkőért (eredeti cím: Dinotopia: Quest for the Ruby Sunstone) 2005-ben megjelent amerikai 2D számítógépes animációs film, amely James Gurney története alapján készült. A forgatókönyvet Sean Roche írta, Davis Doi rendezte, a zenéjét Mark Watters szerezte, a producer H. Daniel Gross, Steven Squillante és Robert Winthrop. Az SD Entertainment és a Hallmark Entertainment készítette, a GoodTimes Entertainment forgalmazta. 

Amerikában 2005. május 17-én adták ki DVD-n, Magyarországon 2008. április 27-én a Minimaxon vetítették le a televízióban.

Cselekmény

Szereplők

Források

További információk 
 
 
 
 
  a MovieWeb oldalon 
  a Moviefone oldalon 
  a MovieMeter oldalon 
  a Behind The Voice Actors oldalon 

2004 filmjei
Amerikai számítógépes animációs filmek
Amerikai családi filmek
Amerikai fantasyfilmek
Amerikai filmvígjátékok
Amerikai kalandfilmek
Amerikai tudományos-fantasztikus filmek
Dinoszaurusz-filmek